Por Lefranc puede referirse a:
 Lefranc, una serie de cómics.
 Lefranc, en ensayo "in situ" para determinar la permeanilidad de un suelo suelto.